Перонизам (1945—1955)
Ослободилачка револуција (1955—1958)
Војне диктатуре (1966—1973)
Процес народне реорганизације (1976—1983)